Norfolk South ou South Norfolk ( Norfolk-Sud) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

South Norfolk, circonscription électorale britannique 
 South Norfolk, district non métropolitain du Norfolk

Norfolk-Sud, ancienne circonscription électorale canadienne en Ontario de 1867 à 1904

Voir aussi
 Norfolk Southern, compagnie de chemin de fer de classe 1 d'Amérique du Nord
 South West Norfolk, circonscription électorale britannique 

Homonymie de toponyme